Efternamnet Reynolds kan syfta på ett antal personer:

 Alastair Reynolds, brittisk författare
 Albert Reynolds, premiärminister i republiken Irland
 Brian Reynolds
 Burt Reynolds, amerikansk skådespelare
 Butch Reynolds, amerikansk friidrottare
 Chase Reynolds
 Dan Reynolds
 Dean Reynolds, engelsk snookerspelare
 Debbie Reynolds, amerikansk skådespelare
 John Reynolds, amerikansk politiker
 John F. Reynolds
 John Hamilton Reynolds, engelsk skald
 John W. Reynolds
 Joshua Reynolds, engelsk konstnär
 Kevin Reynolds, amerikansk regissör
 Kim Reynolds
 Malvina Reynolds, amerikansk folksångare
 Marjorie Reynolds
 Mark Reynolds
 Martin Reynolds
 Osborne Reynolds, irländsk ingenjör
 Richard Reynolds
 Robert J. Reynolds
 Ryan Reynolds, kanadensisk skådespelare
 Samuel W. Reynolds
 Sophie Reynolds
 Thomas M. Reynolds
 Thomas Reynolds

Se även 

 Reynold

Engelska efternamn